Le caffè macchiato est un café expresso.
 Le latte macchiato est une boisson chaude.

Voir aussi 
 Sentimental Macchiato, un album musical.